Kitchiner ist der Familienname folgender Personen:

 John Kitchiner (geb. 1933), britischer Opernsänger (Bariton)
 William Kitchiner (1775–1827), englischer Optiker, Erfinder und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kitchener
 Kitchin